Путеше́ствие к це́нтру Земли́:

Книги 
 Путешествие к центру Земли — научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна.

Фильмы 
 Путешествие к центру Земли — немой короткометражный фильм Сегундо де Шомона.
 Путешествие к центру Земли — фильм 1959 года.
 Необыкновенное путешествие к центру земли — британский фильм 1976 года Кевина Коннора.
 Путешествие к центру Земли — фильм 1989 года.
 Путешествие к центру Земли — фильм 1993 года.
 Путешествие к центру Земли — фильм 1999 года.
 Путешествие к центру Земли — американский фильм 2008 года Эрика Бревига.

Компьютерные игры 
 Путешествие к центру Земли — квест.